Odile de Hohenbourg dite sainte Odile a donné son nom a plusieurs lieux ou édifices religieux :
 l'abbaye Sainte-Odile dans le Doubs (France)
 l'abbaye de Sainte-Odile (Sankt Ottilien) en Bavière
 l'église Sainte-Odile de Paris
 le Mont Sainte-Odile en Alsace